Jakimow ist der Familienname folgender Personen: 

 Annemarie von Jakimow-Kruse (1889–1977), deutsche Malerin
 Bogdan Petrowitsch Jakimow (* 1994), russischer Eishockeyspieler
 Erasmus von Jakimow (1918–1944), deutscher Maler
 Igor von Jakimow (1885–1962), russischer Maler
 Juri Alexandrowitsch Jakimow (* 1953), sowjetischer Ruderer
 Wjatscheslaw Andrejewitsch Jakimow (* 1998), russischer Fußballspieler

Und auch:

 Jakimow, ein Weiler in der Oblast Kursk in Russland